El nombre Harry Charles puede referirse a las siguientes personas:
Harry Charles Purvis Bell, funcionario británico;
Harry Charles Luke, funcionario británico;
Harry Charles, jinete británico.